Příjmení Schwartz nosí více osobností:

 Albert Schwartz (1907–1986) – americký plavec židovského původu
 Barry Schwartz (* 1946) – americký sociolog a psycholog
 Schwartzovy barevné čtverce – test inteligence
 Tony Curtis, rodným jménem Bernard Schwartz (1925–2010) – americký herec a malíř
 Delmore Schwartz (1913–1966) – americký básník a autor povídek
 Johan Schwartz (1877–1920) – norský rychlobruslař
 Josh Schwartz (* 1976) – americký scenárista a producent
 Josh Schwartz (hudebník) (197?–2017) – americký zpěvák a kytarista
 Laurent Schwartz (1915–2002) – francouzský matematik
 Martha Schwartz (* 1950) – americká zahradní architektka
 Melvin Schwartz (1932–2006) – americký fyzik, nobelista
 Raymond Schwartz (1894–1973) – francouzský básník a humorista
 Stefan Schwartz (* 1963) – anglický filmový a televizní režisér

Podobná příjmení 
 Schwarz
 Švarc